Фахад Азам (сценическое имя Mr. Capone-E) - рэпер пакистанского происхождения из Южной Калифорнии. Решение начать музыкальную карьеру посетило его ещё в 1998 году, после освобождения из тюрьмы. Capone-E организовывает свой лейбл — Hi-Power Entertaiment, а затем подписывает контракт со студией Thump Records, после дебюта в 2000 году, где он выпустил свои более поздние работы, включая альбом 2003 года «Dedicated 2 the Oldies»

Сольная карьера

2001—2010 
Mr. Capone-E выпустил свой первый сольный альбом «Last Man Standing» в 2001 году. Его второй альбом «Reys Town» был выпущен в 2002 году, после подписания трехлетнего контракта с Thump Records. В том же году он встретил рэпера Mr. Criminal на авто-шоу лоурайдеров, впоследствии он помог сделать ему свой первый прорыв, когда они записали совместный трек «Criminal Mentality», получивший международную популярность в 2003 году.

В 2002 году Capone-E выпустил свой DVD-диск «A Day in the Life of Mr. Capone».

В 2003 году выпустил альбом «Mr. Capone-E: Dedicated to the Oldies», миллионы копий которого, были проданы и продолжают продаваться сегодня.

Mr. Capone-E вернулся на Thump Records, где выпустил свой пятый («Soldier Story») и шестой («Zap & Mr. Capone-E Vol.1 & 2») альбомы, которые были широко приняты на улицах.

Денежные вопросы стали появляться между Capone-E и Thump, что в конечном счете привело к неоплаченным роялти Capone-E. В конечном счете он разорвал контракт и сохранил все свои права на музыку, опубликованную Thump Records.

В 2006 году на студии SMC он выпустил седьмой альбом, занявший #18 в Top Heatseekers Album Chart, #25 в Independent Albums Chart и #68 в Billboard R&B/Rap Albums, куда вошёл трек «Don’t Get it Twisted», записанный вместе с Twista.

В 2007 году он подписал контракт с Koch Records, где в 2008 году выпустил альбом «Mr. Capone-E: Dedicated to the Oldies Part II», который занял #17 в Top Heatseekers Albums Chart и #66 в Billboard R&B/ Hip Hop Album.

В 2008 Capone-E выпустил девятый альбом «Diary of a G», куда вошёл сингл «Light my Fire», записанный совместно со Snoop Dogg.

После релиза своих успешных альбомов, Mr. Capone-E выпустил в 2010 году альбомы «The Blue Album» и «Mr. Capone-E: Tears of a Soldier», записанный для его фанатов.

Hi Power Entertainment 
Mr. Capone-E стал приглашать в свой лейбл underground-рэперов, в том числе Bizzy Bone, Layzie Bone, Suga Free, MC Eiht и Lil Flip.

В итоге, на лейбле Hi-Power записали свои треки более 30 исполнителей.

Исполнители лейбла

Дискография

Альбомы 

2017| A Hi Power OG Smokeout
Released: April 28, 2017
Label: Hi Power Ent.
|-
2017| My Gang Related
Released: May 19, 2017
Label: Hi Power Ent.
|-
2017| California Love: All Eyez On Me
Released: June 16, 2017
Label: Hi Power Ent.
|-
2017| Just A Player
Released: July 21, 2017
Label: Hi Power Ent.

Синглы

Ссылки 
 
 Mr. Capone-E Interview at Dubcnn

Рэперы США
Джи-фанк-исполнители